Шохонка — река в России, протекает в Даниловском районе Ярославской области; правый приток реки Лунка.

Сельские населённые пункты около реки: Антоново, Распутьево, Шилово, Матвейково; напротив устья железная дорога Данилов — Любим.

Примечания 

Бассейн Лунки (притока Соти)
Реки Даниловского района Ярославской области